Golești (Vâlcea) ;
 Golești (Vrancea) ;